

Sigle 
 Télé-Québec  – televisione pubblica del Québec (Canada)

Codici 
 TQ – codice vettore IATA di Tandem Aero

Musica 
 TQ – Terrance Quaites, cantante statunitense